Корра́до Фа́би (, 12 апреля 1961 года, Милан) — итальянский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Чемпион Европы Формулы-2 1982 года. Младший брат пилота Формулы-1 и серии CART Тео Фаби.

Биография 
В 1979 году дебютировал в итальянском чемпионате Формулы-3, на следующий год занял третье место в европейском чемпионате Формулы-3, одержав две победы в гонках. В 1981 году стал бронзовым призёром чемпионата Европы Формулы-2, в 1982 году — чемпионом Формулы-2. В 1983 году провёл полный сезон в Формуле-1, выступая за команду «Озелла», очков не набрал. В 1984 году заменял своего брата Тео Фаби в нескольких гонках чемпионата Формулы-1 в команде «Брэбем». Позже ушёл из автогонок и занялся бизнесом.

Результаты гонок в Формуле-1

Ссылки 
 Результаты выступлений 
 

Родившиеся 12 апреля
Родившиеся в 1961 году
Родившиеся в Милане
Автогонщики Италии
Пилоты Формулы-1 из Италии
Пилоты Формулы-1 1980-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Osella
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Brabham
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков